Articles with short description
Short description is different from Wikidata
Плака () је старо историјско насеље Атине, груписано око северних и источних падина Акропоља, и обухвата лавиринтске улице и неокласичну архитектуру. Плака је изграђена на врху стамбених области древног града Атине. Познато је као „Комшилук богова“ због близине Акропоља и многих археолошких налазишта.

Име 

Име Плака није било у употреби све до после грчког рата за независност. Уместо тога, Атињани тог времена су то подручје називали различитим именима као што су Аликоку, Контито или Кандили, или називима локалних цркава.  Име Плака постало је уобичајено у првим годинама владавине краља Отона. Порекло имена је неизвесно: претпоставља се да потиче од арваните Плиак Атена, што значи 'Стара Атина', од албанског плак 'стара',     или од присуства плоча (грч. πλακα) која је некада означавала њену централну раскрсницу.

Локација 
Плака се налази на североисточној падини Акропоља, између Синтагме и трга Монастираки. Улица Адрианоу (која иде северно и јужно) је највећа и најцентралнија улица у Плаки и дели је на две области: горњи ниво, - Ано Плака - који се налази одмах испод Акропоља и доњи ниво - Като Плака - који се налази између Синтагме и Монастиракија.

Историја 
Плака је развијена углавном око рушевина античке Агоре у Атини у области која је била континуирано насељена од антике. Током година османске владавине, Плака је била позната као „турска четврт Атине“,  и седиште турског војводе (гувернера). Током грчког рата за независност, Плаку, као и остатак Атине, њени становници су привремено напустили због тешких битака које су се одиграле 1826. Област је поново насељена током првих година владавине краља Отона. Плака је имала значајну заједницу Арванита до касног 19. века, што је навело неке да је називају Арванитском четврти Атине.    У истом периоду насеље Анафиотика, са традиционалном кикладском архитектуром, изградили су досељеници са егејског острва Анафи. 

Године 1884. пожар је изгорео велики део насеља, што је дало прилику археолозима да спроведу ископавања у Римској пијаци и Хадријановој библиотеци. Од 19. века континуирано се врше ископавања.

Модерно насеље 
Плаку посећују стотине хиљада туриста током године,  и под строгим је зонским и конзервационим прописима, као једино насеље у Атини где се налазе сви комунални системи (вода, струја, кабловска телевизија, телефон, интернет и канализација) под земљом у потпуно приступачном тунелу по мери.

Музеји у Плаки укључују:

 Музеј Акропоља
 Музеј Атинског универзитета
 Музеј Фрисира
 Јеврејски музеј Грчке 
 Музеј грчке народне уметности, чији је анекс зграда Старог јавног купатила
 Музеј грчких народних музичких инструмената
 Музеј Павлоса и Александре Канелопулу

Галерија

Референце

Спољашње везе 

Атина